Усть-Курья — название населённых пунктов в России:
 Усть-Курья — посёлок в Хабарском районе Алтайского края.
 Усть-Курья — посёлок в Котласском районе Архангельской области.